Les Forges ist eine französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Poitou-Charentes). Sie hat  Einwohner (Stand: ) und gehört zum Arrondissement Parthenay sowie zum Kanton La Gâtine.

Geographie 
Les Forges liegt etwa 20 Kilometer südöstlich von Parthenay und etwa 41 Kilometer nordöstlich von Niort in der Gâtine. Umgeben wird Les Forges von den Nachbargemeinden Vasles im Westen und Norden, Boivre-la-Vallée im Osten sowie Sanxay im Süden.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Schloss Les Forges

Einzelnachweise

Weblinks 

Ort in Nouvelle-Aquitaine